Будрайчяй (Йонішкіський район)
 Будрайчяй (Кельмеський район, Пакражантіське староство)
 Будрайчяй (Кельмеський район, Тітувенайське староство)
 Будрайчяй (Расейняйський район)